Okręty US Navy o nazwie USS "Brule":
 Pierwszy "Brule" (APA-66) był okrętem transportowym typu Gilliam, który był w służbie w latach 1944-1946.
 Drugi "Brule" (AKL-28) wszedł do służby 31 października 1952.

Brule